Домбе — многозначный термин.

Топонимы
Польский топоним (, буквально «дубьё», то есть «дубрава») сравним по распространённости с топонимом «Черёмушки» в бывшем СССР:

 Домбе — концентрационный лагерь, существовавший с 1914 по 1923 годы в одноимённом районе польского города Краков (включённом в его состав в 1911 году).
 Домбе — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кольский повят.
 Домбе (гмина, Кольский повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольский повят, Великопольское воеводство.
 Домбе (гмина, Кросненский повят) — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Кросненский повят, Любушское воеводство.
 Домбе (Щецин) — город на северо-западе Польши.
 Домбе (Щецин) — озеро в Польше в городе Щецин.

Персоны 
:

 Домбе, Гийом — французский художник и витражист.
 Домбе, Жозеф (1742—1794) — французский исследователь, естествоиспытатель и врач.